

Sigle
 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning  – associazione studentesca delle scuole superiori attiva in Danimarca
 Deutsche Gebärdensprache  – lingua dei segni tedesca
 Deutsche Gesellschaft für Soziologie  – società tedesca di sociologia
 Direcção Geral de Segurança  – polizia segreta portoghese succeduta alla Polícia Internacional e de Defesa do Estado

Codici
 dgs  – codice ISO 639-3 della lingua dogoso